Территориальная прелатура Аявири () — территориальная прелатура Римско-Католической церкви с центром в городе Аявири, Перу. Территориальная прелатура Аявири входит в митрополию Арекипы.

История 
30 июля 1958 года Римский папа Пий XII выпустил апостольское послание «Ex illis Dioecesibus», которым учредил территориальную прелатуру Аявири, выделив её из епархии Пуно.

Ординарии епархии 
 епископ José Juan Luciano Carlos Metzinger Greff (30.07.1958 — 4.04.1964);
 епископ Juan Godayol Colom (4.12.1991 — 18.02.2006);
 епископ Kay Martin Schmalhausen Panizo (18.02.2006 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
 Официальный сайт 
  Информация 

Католические епархии Перу